Христо Димитров може да се отнася за:
 Христо Димитров (1745/1750 – 1819) – български иконописец
 Христо Димитров Пържинов (1847 – 1827) – български революционер от Македония
 Христо Димитров (1867 – ?) – български учен, технолог по млекарство
 Христо Димитров (19 – 20 в.) – български свещеник, възрожденец
 Христо Димитров (1891 – 1973) – български свещеник, професор-богослов
 Христо Минков Димитров (1875 – ?), български офицер, полковник
 Христо (Ичко) Димитров (1880 – 1920) – български революционер, солунски войвода на ВМОРО
 Христо Димитров Кутруля (?–1905) – български революционер, малешевски войвода на ВМОРО
 Христо Димитров, български лекар
 Христо Димитров (1928 – 1974), български лекар и психиатър
 Христо Димитров-Хиндо (1953) – български сценарист и актьор
 Христо Димитров (1963 – 2001) – български политик, депутат от ОДС в XXXVIII НС
 Христо Димитров (1969) – български хореограф и режисьор
 Христо Димитров – български куклен и озвучаващ актьор